En Pologne, Ostrówek peut désigner :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Ostrówek, village du powiat de Mielec
 Ostrówek, village du powiat de Stalowa Wola

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Ostrówek, village du powiat d'Inowrocław
 Ostrówek, village du powiat de Sępólno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Ostrówek, village du powiat de Kalisz
 Ostrówek, village du powiat de Piła
 Ostrówek, village du powiat de Słupca
 Ostrówek, village du powiat de Turek
 Ostrówek, village de la gmina de Sompolno
 Ostrówek, village de la gmina de Wierzbinek
 Ostrówek, village de la gmina de Wilczyn
 Ostrówek, dans le quartier de Śródka, à Poznań, autrefois ville à part entière

 dans la voïvodie de Łódź :
 Ostrówek, village du powiat de Łęczyca
 Ostrówek, village du powiat de Wieluń, et la gmina dont il est le siège.
 Ostrówek, village du powiat de Wieruszów
 Ostrówek, village du powiat de Zduńska Wola

 dans la voïvodie de Lublin :
 Ostrówek, village du powiat de Hrubieszów
 Ostrówek, village du powiat de Krasnystaw
 Ostrówek, village du powiat de Łęczna
 Ostrówek, village du powiat de Lubartów, et la gmina dont il est le siège.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Ostrówek, village du powiat de Grójec
 Ostrówek, village du powiat d'Otwock
 Ostrówek, village du powiat de Siedlce
 Ostrówek, village du powiat de Sokołów
 Ostrówek, village du powiat de Węgrów
 Ostrówek, village du powiat de Wyszków
 Ostrówek, village de la gmina de Dąbrówka
 Ostrówek, village de la gmina de Klembów

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Ostrówek, village du powiat de Bielsk
 Ostrówek, village de la gmina de Sokółka
 Ostrówek, village de la gmina de Suchowola
 Ostrówek, village de la gmina de Szudziałowo

 dans d'autres voïvodies:
 Ostrówek, village de la voïvodie de Poméranie
 Ostrówek, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale